Август Августов Розентал е български художник и поет.

Биография 
Розентал е роден в 1876 година в Иркутск в семейството на заточения в Сибир полски дворянин, лекар и либерал Август фон Розентал. Брат е на поета и революционер Юлий Розентал. В 1880 година баща му е освободен и емигрира със семейството си в новоосвободена България.

Август Розентал учи последователно в Калофер и Провадия и завършва Априловската гимназия в Габрово. От 1896 година учи в Държавното рисувално училище (днес Национална художествена академия) в София. Работи като учител в Добрич, където се жени за Райна Костенцева, дъщеря на Михаил Костенцев и племенница на Арсени Костенцев. Участва в изписване на иконите в църквите в Батак, Пещера и Кремиковския манастир. Изписва църквите в селата Пожарево и Звъничево и прави проектите на иконостасите им, а в 1909 - 1912 година участва в изписването на катедралата „Свети Александър Невски“ в София (външната икона на Прохор Пчински, Йоаким Осоговски и Гаврил Лесновски над южния вход, Разпятие в нишата на северната стена и други).

Част от одобрените проекти на Розентал за „Свети Александър Невски“ остават неизпълнени, тъй като при избухването на Балканската война той става доброволец в Първи пехотен софийски полк. Загива на 9 октомври 1912 година в сражението при Гечкинли, по време на Лозенградската операция.

Голяма част от творбите на Розентал са унищожени по време на бомбардировките на София през Втората световна война.

Бележки

Източници 
 Енциклопедия България, том 5, Издателство на БАН, София, 1986.
 Август Розентал умира за България, bg-history.info, 28 март 2008
 

Български иконописци
Български художници
Български поети
Български учители
Български военни дейци от Балканските войни
Възпитаници на Априловската гимназия
Загинали през Балканските войни
Поляци в България
Родени в Иркутск
Български подпоручици